Юзеф Сливицкий (, , , Царство Польское, Российская империя — , Енджеюв, Польша) — польский актёр театра и кино, режиссёр.
Президент Союза артистов польских сцен (Związek Artystów Scen Polskich, 1919—1920).

Биография 
Сын тапёра.
Первое выступление на сцене состоялось в Варшаве в 1884 году. Позже играл во Львовском городском театре, был режиссёром и актёром варшавских театров: Большого, «Розмаитосьци», Летнего.

С 1925 года — актёр и режиссёр варшавского Национального театра.

Всего сыграл на сценах театров 644 роли.

Избранная фильмография 
  — Кровавая судьба / Krwawa dola
  — На светлом берегу / Na jasnym brzegu — художник Свирский
  — Невольница любви / Niewolnica miłości
  — Любовь сквозь огонь и кровь / Miłość przez ogień i krew
  — Прокажённая / Trędowata — граф Барский
  — О чём не думают 
  — Земля обетованная / Ziemia obiecana — банкир Цукер
  — Усмешка судьбы / Uśmiech losu — адвокат Шамоцкий
  — Пан Тадеуш  / Pan Tadeusz — стольник
  — Приор Кордецкий — защитник Ченстоховы / Przeor Kordecki — obrońca Częstochowy — Ян II Казимир
  — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
  — Профессор Вильчур / Profesor Wilczur

Награды 
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (1924)
 Крест Заслуги (1933)
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши (1938)

Примечания

Ссылки 

 Józef Śliwicki

Персоналии:Большой театр (Варшава)
Президенты Союза артистов польских сцен